

События 
 
 Крестоносцы Ордена Меченосцев захватили Тарту (Юрьев), который защищали русские и эсты.
 Февраль — В Каррионе, король Кастилии, Фердинанд III, объявляет о своём намерении возобновить Реконкисту. В этом же году халиф Юсуф II аль-Мустансир умирает и его сменяет Абдул-Вахид I, но в Аль-Андалусе два конкурирующих претендента также заявляют о своих правах на трон: Абу Мухаммад Абдуллах аль-Адиль в Севилье и Абу Мухаммад абу Абдалла аль-Байяси в Кордове, в итоге халифом стал первый. Политическая нестабильность мусульманской стороны позволяет кастильскому королю победоносно начать свою кампанию в октябре.
 В декабре правитель Эпирского государства Феодор Комнин Дука захватил Фессалоники. Король Фессалоникского государства Деметриус Монферратский бежал в Италию, а само королевство прекратило своё существование. Образование греческой Фессалоникской империи под властью Феодора Комнина Дуки
 Французы отобрали Ла-Рошель у английского короля Генриха III.
 Амори VI де Монфор после неудач в борьбе с альбигойцами уступил Тулузу французской короне, получив взамен поддержку короля Людовика VIII.
 Войско Джелал-ад-дина возвращается из Индии и держится в Иране и Азербайджане.
 Монголы Джебе и Субэдэя двинулись на восток, против волжских булгар. Не достигнув успеха, они через степи Казахстана вернулись в Монголию.
 1224—1225 — Королева Вьетнама Тиеу Кхань.
 5 июня 1224 года был основан Неаполитанский университет (Италия).
 В 1224 году был образован Улус Джучи.
 Чичимеки захватывают Тулу.
 А́ндраш II выпустил Diploma Andreanum ("Закон Андраша"), который унифицировал и обеспечил особые привилегии трансильванских саксов.
Источник MyHungary.Net: http://myhungary.net/country/768-koroli-vengrii-iz-dinastii-arpadov-chast-3.html 

Источник MyHungary.Net: http://myhungary.net/country/768-koroli-vengrii-iz-dinastii-arpadov-chast-3.html

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1224 году
 Михаил VIII Палеолог

Скончались 

 При обороне Юрьева (Тарту) погиб князь Вячко.

См. также: :Категория:Умершие в 1224 году

См. также